Dwójki mężczyzn – jedna z konkurencji, w której zostały rozdane medale w saneczkarstwie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 w Pekinie.

Zawodnicy o medale olimpijskie walczyli 9 lutego na torze Yanqing National Sliding Centre umiejscowionym w Pekinie.

Mistrzostwo olimpijskie z 2018 roku obroniła dwójka reprezentacji Niemiec Tobias Wendl i Tobias Arlt. Drudzy byli rodacy Wendla i Arlta Toni Eggert i Sascha Benecken, a brąz wywalczyli Austriacy Thomas Steu i Lorenz Koller.

Jedyni Polacy w stawce – Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski - zajęli 9. miejsce.

Terminarz

Wyniki

Bibliografia 
 

Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022